La minga est une cérémonie rituelle de peuple amérindien (lequel? les Sioux? les Aymara?). Pendant ces cérémonies ont lieu danses, chants, boissons ou repas rituels, incantations religieuses, simulacres de combats ou de luttes, sacrifices ou offrandes à des divinités ou des dignitaires. L'essence des minga est aujourd'hui menacée par la diminution des effectifs indigènes (comme en Amazonie) ou à cause de l'acculturation (perte des coutumes et traditions au profit de la culture occidentale).

Notes et références 

Anthropologie sociale et culturelle